Сюзан Самърс е изиграла ролята на Каръл Фостър-Ламбърт в американския ситком от 90-те години на ХХ век "Стъпка по стъпка- Step by Step. Тя е вдовица от Порт Вашингтон – малко градче в щата Уисконсин, отишла на почивка в Ямайка, където се запознава с Франк Ламбърт. Тя се влюбва в него и двамата се женят в малка колиба, която впоследствие е разрушена и те се женят наново. Каръл обаче вече има 3 деца – Дейна, Марк и Карън. Работи като фризьорка в салон в двора си, а в 6-и сезон се запознава с Жан-Люк Реперу, светновноизвестен фризьор и заедно правят свой фризьорски салон в центъра на града.